Daeseleire ist der Familienname folgender Personen:
 Axel Daeseleire (* 1968), belgischer Schauspieler
 Dimitri Daeseleire (* 1990), belgischer Fußballspieler